Cantonul Vézelise este un canton din arondismentul Nancy, departamentul Meurthe-et-Moselle, regiunea Lorena, Franța.

Comune 

|-
| Autrey || align="right" | 152 || align="right" | 54160 || align="right" | 54032
|-
| Chaouilley || align="right" | 91 || align="right" | 54330 || align="right" | 54117
|-
| Clérey-sur-Brenon || align="right" | 68 || align="right" | 54330 || align="right" | 54132
|-
| Dommarie-Eulmont || align="right" | 76 || align="right" | 54115 || align="right" | 54164
|-
| Étreval || align="right" | 52 || align="right" | 54330 || align="right" | 54185
|-
| Forcelles-Saint-Gorgon || align="right" | 143 || align="right" | 54330 || align="right" | 54203
|-
| Forcelles-sous-Gugney || align="right" | 94 || align="right" | 54930 || align="right" | 54204
|-
| Fraisnes-en-Saintois || align="right" | 81 || align="right" | 54930 || align="right" | 54207
|-
| Frolois || align="right" | 560 || align="right" | 54160 || align="right" | 54214
|-
| Goviller || align="right" | 355 || align="right" | 54330 || align="right" | 54235
|-
| Gugney || align="right" | 54 || align="right" | 54930 || align="right" | 54241
|-
| Hammeville || align="right" | 149 || align="right" | 54330 || align="right" | 54247
|-
| Houdelmont || align="right" | 191 || align="right" | 54330 || align="right" | 54264
|-
| Houdreville || align="right" | 363 || align="right" | 54330 || align="right" | 54266
|-
| Lalœuf || align="right" | 233 || align="right" | 54115 || align="right" | 54291
|-
| Marthemont || align="right" | 33 || align="right" | 54330 || align="right" | 54354
|-
| Ognéville || align="right" | 116 || align="right" | 54330 || align="right" | 54407
|-
| Omelmont || align="right" | 168 || align="right" | 54330 || align="right" | 54409
|-
| Parey-Saint-Césaire || align="right" | 198 || align="right" | 54330 || align="right" | 54417
|-
| Pierreville || align="right" | 302 || align="right" | 54160 || align="right" | 54429
|-
| Praye || align="right" | 212 || align="right" | 54116 || align="right" | 54434
|-
| Pulligny || align="right" | 1 171 || align="right" | 54160 || align="right" | 54437
|-
| Quevilloncourt || align="right" | 86 || align="right" | 54330 || align="right" | 54442
|-
| Saxon-Sion || align="right" | 80 || align="right" | 54330 || align="right" | 54497
|-
| Thélod || align="right" | 258 || align="right" | 54330 || align="right" | 54515
|-
| They-sous-Vaudemont || align="right" | 11 || align="right" | 54930 || align="right" | 54516
|-
| Thorey-Lyautey || align="right" | 118 || align="right" | 54115 || align="right" | 54522
|-
| Vaudémont || align="right" | 63 || align="right" | 54330 || align="right" | 54552
|-
| Vézelise || align="right" | 1 336 || align="right" | 54330 || align="right" | 54563
|-
| Viterne || align="right" | 661 || align="right" | 54123 || align="right" | 54586
|-
| Vitrey || align="right" | 171 || align="right" | 54330 || align="right" | 54587
|-
| Vroncourt || align="right" | 130 || align="right" | 54330 || align="right" | 54592
|-
| Xeuilley || align="right" | 755 || align="right" | 54990 || align="right" | 54596
|}
 
 

Cantoane în Meurthe-et-Moselle